La palabra sun puede referirse a:

 Sun, unidad de longitud antiguamente utilizada en Japón.
 Sun Microsystems, empresa productora de software, semiconductores y equipos informáticos de Estados Unidos, creadora de la plataforma de programación Java.
 Sun Records, un sello discográfico de Estados Unidos.
 Sun Alliance, antigua empresa de seguros británica.
 Sun (motocicletas), forma corta de Sun Cycle & Fittings Co. Ltd., antiguo fabricante de motocicletas y bicicletas británico.
 «Sun», palabra que significa «Sol» en idioma inglés, ha servido para nombrar varios periódicos:
 The Sun, del Reino Unido.
 New York Sun, The Baltimore Sun, Chicago Sun-Times, de Estados Unidos.
 Toronto Sun, Vancouver Sun, de Canadá.
 The Sun, de Malasia.
 The Sun News-Pictorial, de Australia, que se unió a The Herald, formando el Herald Sun.
 Sun es un apellido chino, y entre sus portadores destaca:
 Sun Yat-sen, revolucionario chino.
 SUN Calentador de agua eléctrico.
 The Sun, banda italiana de punk y christian rock